Extrema steht für:

 Extrema, Plural für Extremwert (Mathematik)
 Extrema (Minas Gerais), Stadt im Bundesstaat Minas Gerais in Brasilien
 Extrema (Pando), Ortschaft im Departamento Pando in Bolivien
 Extrema (Band), eine italienische Groove- und Thrash-Metal-Band